Mühlgraben steht für:
 Mühlkanal, Gewässer zum Betrieb einer oder mehrerer Mühlen

Fließgewässer (Sortierung alphabetisch nach Vorfluter):
 Mühlgraben (Aisch), linker Zufluss der Aisch bei Lauf, Gemeinde Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Mühlgraben (Aubach), rechter Zufluss des Aubachs bei Habichstal, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Mühlgraben (Quedlinburg), linker Wassergraben der Bode in Quedlinburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Mühlgraben (Burraubach), linker Zufluss des Burraubachs an der Burraumühle, Gemeinde Wald, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Mühlgraben (Creußen), linker Zufluss der Creußen in Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Mühlgraben (Dennenloher See), östlicher Zufluss des Dennenloher Sees bei Großlellenfeld, Markt Arberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mühlgraben (Elsenz) – zwei Mühlkanäle der Elsenz in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Mühlgraben (Elsenz, Raußmühle), rechter Mühlkanal bei der Raußmühle, Stadt Eppingen, Landkreis Heilbronn
 Mühlgraben (Elsenz, Kolbmühle), rechter Mühlkanal bei der Kolbmühle, Gemeinde Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis
 Mühlgraben (Erf), am Ober- und Mittellauf Urgraben, linker Zufluss der dort Erfa genannten Erf in Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlgraben (Erlauf), rechter Zubringer zur Erlauf bei Mitterbach am Erlaufsee in Niederösterreich
 Mühlgraben (Fornsbach), rechter Teilungslauf des Fornsbachs (zur Murr) bei Hinterbüchelberg, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlgraben (Forst (Lausitz)), linker Wassergraben der Lausitzer Neiße in Forst (Lausitz), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Mühlgraben (Glems), rechter Zufluss der Glems bei Ramtel (Leonberg), Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 (Klettenberger) Mühlgraben, linker Zufluss der Ichte bei Holbach, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Mühlgraben (Losnitz), Oberlauf der Losnitz bei Losau (Rugendorf), Landkreis Kulmbach, Bayern
 Mühlgraben (Mühlbach), rechter Mühlkanal neben dem Mühlbach (zur Lahn) bei und in Scheuern, Stadt Nassau, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Mühlgraben (Eilenburg), linker Wassergraben der Mulde in Eilenburg, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Mühlgraben (Neckar) – zwei Mühlkanäle des Neckars in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Mühlgraben (Neckar, Deißlingen), linker Mühlkanal in Deißlingen, Landkreis Rottweil
 Mühlgraben (Neckar, Fischingen), rechter Mühlkanal in Fischingen, Stadt Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil
 Mühlgraben (Odenbach), linker Zufluss des Odenbachs (zum Glan) in Hefersweiler, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Mühlgraben (Oder), polnisch Młynówka, Nebenarm der Oder in Opole, deutsch Oppeln, in der Woiwodschaft Opole, Polen
 Mühlgraben, linker Zufluss des Regen bei Unterraning (Zell), Landkreis Cham, Bayern
 Mühlgraben (Rodach), rechter Teilungsarm der Rodach (zum Main) bei Oberlangenstadt, Markt Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Mühlgraben, Abschnittsname der Rohrach zwischen Heidenheim und Hechlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Mühlgraben (Calbe), linker Wassergraben der Saale in Calbe, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Mühlgraben (Saale), linker Seitenarm der Saale, der bei Hohenweiden abzweigt und bei Wörmlitz wieder mündet, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Mühlgraben (Salzach), linker Zufluss der Salzach (zur Saalbach) gegenüber Kleinvillars, Stadt Knittlingen, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Mühlgraben (Schwabbach), rechter Mühlkanal zum Schwabbach bei Rappach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg; ist linker Abzweig der Brettach
 Mühlgraben (Schwarzach, Seligenporten), linker Zufluss der Schwarzach (Altmühl) bei Seligenporten (Pyrbaum), Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Mühlgraben (Schwarzach, Bad Saulgau), linker Zufluss der Schwarzach (Donau, Riedlingen) an der Neumühle bei Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Mühlgraben, rechter Zufluss der Spree bei Oppach, Landkreis Görlitz, Sachsen; siehe Beiersdorfer Wasser
 Durchstich Mühlgraben Frauendorf, linker Kanal des Mühlgrabens Frauendorf (Flusssystem Spree) bei Frauendorf, Gemeinde Neuhausen/Spree, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Mühlgraben Cottbus/Goethepark, linker Mühlkanal der Spree in Cottbus, Brandenburg
 Mühlgraben Frauendorf, rechter Mühlkanal der Spree bei Frauendorf, Gemeinde Neuhausen/Spree, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Mühlgraben Großes Spreewehr, linker Mühlkanal am Großen Spreewehr bei Saspow, Stadt Cottbus, Brandenburg
 Mühlgraben Kutzeburger Mühle, linker Mühlkanal der Spree bei Kutzeburger Mühle, Stadt Cottbus, Brandenburg
 Mühlgraben Madlow, linker Mühlkanal im Volkspark Madlower Schluchten in Madlow, Stadt Cottbus, Brandenburg
 Mühlgraben Madlow Süd, linker Mühlkanal bei Madlow, Stadt Cottbus, Brandenburg
 Mühlgraben Neuhausen, Teil der Spree bei Neuhausen, Gemeinde Neuhausen/Spree, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Mühlgraben (Steinach), linker Teilungsarm der Steinach (zur Rodach, zum Main) bei Mannsgereuth, Gemeinde Redwitz an der Rodach, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Mühlgraben (Stettiner Haff), ein Zufluss des Stettiner Haffs bei Leopoldshagen NÖ von Ducherow
 Mühlgraben (Streu) – zwei Teilungsläufe der Streu (Fränkische Saale) im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern; flussabwärts:
 Mühlgraben (Streu, Mellrichstadt), linker Teilungslauf in Mellrichstadt
 Mühlgraben (Streu, Unsleben), rechter Teilungslauf in Unsleben
 Mühlgraben (Sulzach) – zwei Zuflüsse der Sulzach im Landkreis Ansbach, Bayern; flussabwärts:
 Mühlgraben (Sulzach), rechter Zufluss bei Bonlanden (Feuchtwangen)
 Langfurther Mühlgraben, linker Zufluss bei Oberkemmathen (Langfurth)
 Mühlgraben (Thaya), rechter Zufluss der Thaya bei Rabensburg, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Mühlgraben (Usa), linker Zufluss der Usa bei Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen
 Mühlgraben (Vilzbach), rechter Zufluss des Vilzbachs (zum Schönbach, zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) vor der Oefelesmühle, Gemeinde Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mühlgraben (Walkersweiherbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Walkenweiherbachs (zur Wörnitz) von der Hardmühle bis zur Reichertsmühle, beide zur Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mühlgraben (Weggentalbach), rechter Zufluss des Weggentalbachs vor Weggental, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Mühlgraben (Weiße Elster) – zwei Nebenarme der Weißen Elster; flussabwärts:
 Mühlgraben (Gera), rechts, in der kreisfreien Stadt Gera, Thüringen
 Mühlgraben (Weiße Elster, Ostrau) (Mühlgraben Göbitz), rechts, bei Ostrau (Elsteraue), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Mühlgraben (Wieseth), rechter Zufluss der Wieseth bei Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mühlgraben (Zeitz), künstlicher Nebenarm der Weißen Elster in der sachsen-anhaltischen Stadt Zeitz in Deutschland

Ortschaften:
 Mühlgraben (Burgenland), Gemeinde im Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Mühlgraben (Gemeinde Texingtal), Ortschaft von Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Mühlgraben (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft der Gemeinde Sankt Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Mühlgraben (Gemeinde Erl), Ortschaft der Gemeinde Erl, Bezirk Kufstein, Tirol
 Mühlgraben (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft und Katastralgemeinde von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Mühlgraben, deutscher Name von Vecmīlgrāvis, Stadtteil von Riga, Lettland

Siehe auch:
 Mühlbach
 Mühlgrabenbach
 Mühlengraben (Begriffsklärung)
 Müllergraben